Хади Момени () — иранский шахматист, мастер ФИДЕ.

Победитель чемпионатов Ирана 1991 / 92 и 1993 / 94 гг. Серебряный призер чемпионата Ирана 1995 / 96 гг.

В составе сборной Ирана участник шахматной олимпиады 1990 г., командного чемпионата Азии 1999 г. и командного чемпионата мира среди студентов 1976 г.

Дважды (в 1995 и 1997 гг.) представлял Иран в зональных турнирах.

Постоянный участник традиционных опен-турниров в Фаджре.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хади Момени на шахматных олимпиадах
 Выступления Хади Момени на командных чемпионатах Азии
 Выступления Хади Момени на командных чемпионатах мира среди студентов
 Выступления Хади Момени на чемпионатах Азии по шахматам среди городов

Шахматисты Ирана
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам